Angelo Assereto – calciatore italiano
 Biagio Assereto – ammiraglio italiano
 Gerolamo Assereto – doge della Repubblica di Genova
 Gioacchino Assereto – pittore italiano